

Luoghi di culto cattolici

Germania
 Chiesa di Santa Caterina a Gütenbach

Italia
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria ad Abbasanta (OR)
 Oratorio di Santa Caterina d'Alessandria ad Alassio (SV)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria ad Angri (SA)
 Chiesa di Santa Caterina ad Asti (AT)
 Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Bagno a Ripoli (FI)
 Chiesa di Santa Caterina a Bergamo (BG)
 Concattedrale di Santa Caterina d'Alessandria a Bertinoro (FC)
 Chiesa di Santa Caterina di Strada Maggiore a Bologna (BO)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Bonassola (SP)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Buguggiate – frazione Erbamolle (VA)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a  Burgio (AG)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Castellammare di Stabia (NA)
 Chiesa di Santa Caterina di Alessandria a Chioggia (VE)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Comunanza (AP)
 Oratorio di Santa Caterina d'Alessandria a Cordovado (PN)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Diolo, frazione di Soragna (PR)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Dorgali (NU)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Gaeta (LT)
 Basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina (LE)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Lipari (ME)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Montalbano Elicona (ME)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Montisi (SI)
 Chiesa di Santa Caterina a Formiello a Napoli (NA)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Ortona (CH)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Padova (PD)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Palermo (PA)
 Oratorio di Santa Caterina d'Alessandria all'Olivella a Palermo (PA)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Pisa (PI)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Paternò (CT)
 Basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Pedara (CT)
 Monastero di Santa Caterina d'Alessandria a Perugia (PG)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Reggio Calabria (RC)
 Eremo di Santa Caterina d'Alessandria a Rio nell'Elba (LI)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Roccantica (RI)
 Chiesa di Santa Caterina di Alessandria a Rossiglione Superiore (GE)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Sambuca di Sicilia (AG)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Santa Caterina dello Ionio (CZ)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Scai, frazione di Amatrice (RI)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Taormina (ME)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Termini Imerese (PA)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria (detta anche chiesa di San Domenico) a Trino (VC)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Tusa (ME)
 Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Venezia (VE)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Vigevano (PV), ora scomparsa
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Villasola (BG)

Malta
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a La Valletta (VLT)

Svizzera
 Oratorio di Santa Caterina d'Alessandria  a Blenio (TI)
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Locarno (TI)

Luoghi di culto ortodossi 
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Roma
 Monastero di Santa Caterina ai piedi del monte Sinai, in Egitto

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Caterina